Annona – miasto w USA, w stanie Teksas
 Annona – rzymska bogini, personifikacja żniw
 Annona – łacińska nazwa rodzaju flaszowiec z rodziny flaszowcowatych